Серге́й Приходько́: 
 Приходько, Сергей Вадимович (род. 1957) — российский экономист, исполнительный директор Института экономики переходного периода.
 Приходько, Сергей Сергеевич (род. 1984) — российский и украинский футболист.
 Приходько, Сергей Тихонович (1924—1960) — Герой Советского Союза.
 Приходько, Сергей Эдуардович (1957—2021) — советский и российский дипломат, заместитель председателя правительства РФ (2013—2018).